

Patronyme 

 Marc-Antoine Girard de Saint-Amant (1594-1661), poète français du  et académicien;
 Pierre Saint-Amant (1800-1872), joueur d'échecs français.
 Saint-Amant, un des noms de plume de Jean-Armand Lacoste (1797-1885), dramaturge français.

Toponyme 

 Saint-Amant, localité américaine de la Louisiane ;
 Saint-Amant, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Sardos ;
 Saint-Amant-de-Boixe, commune française de la Charente ;
 Saint-Amant-de-Bonnieure, commune française de la Charente ;
 Saint-Amant-de-Graves, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Graves-Saint-Amant ;
 Saint-Amant-de-Montmoreau, commune française de la Charente ;
 Saint-Amant-de-Nouère, commune française de la Charente ;
 Saint-Amant-de-Teulet, ancienne commune française de l'Hérault, aujourd'hui intégrée au Pouget ;
 Saint-Amant-Roche-Savine, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Amant-Tallende, commune française du Puy-de-Dôme

Nom de plume